CODIT peut faire référence à :

 CODIT, acronyme pour Compartmentalization of decay in trees.
 CODIT, nom d'un outil du ministère du Travail français permettant de télécharger le code du travail.